Кетуну () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Корнешть.
 Кетуну () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Селчоара.
 Кетуну () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Берчень.
 Кетуну () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Дражна.
 Кетуну () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Поєнь.